Кордова (провинция, Аргентина)
 Кордова (провинция, Испания)